C106 peut faire référence à :
 Dragon C106, une capsule spatiale de type Dragon construite par SpaceX ;
 47 Tucanae, un un amas globulaire de la Voie lactée, noté C106 au Catalogue de Caldwell.